Sobczyk ist der Name folgender Personen:

 Aldona Sobczyk (* 1979), polnische Biathletin
 Alex Sobczyk (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Andreas Sobczyk (* 1979), deutscher Pianist und Musikpädagoge
 Grzegorz Sobczyk (* 1981), polnischer Skispringer
 Katarzyna Sobczyk, bürgerlich Kazimiera Sawicka, (1945–2010), polnische Schlagersängerin
 Kazimierz Sobczyk (* 1939), polnischer Mathematiker
 Lucjan Sobczyk (* 1927), polnischer Chemiker und Mitglied der Polnischen Akademie der Wissenschaften
 Maciej Sobczyk (* 1990), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Sobczak
 Sobtschak